Comanche (volk), een indianenvolk uit Noord-Amerika.
 Comanche (taal), een Centraal Numische taal.
 Comanche (stripreeks), een stripreeks over een farmhoudster in het wilde westen.
 Comanche (vouwwagenmerk), een vouwwagenmerk.
 RAH-66 Comanche, aanvalshelikopter van het Amerikaanse leger.
 Comanche (computerspel), helikopter-schietspel van Novalogic.
 Comanche (programma), hulpmiddel voor de configuratie van de webserver Apache.

Plaatsen:
 Comanche (gemeente), een Boliviaanse gemeente in departement Pacajes
 Comanche (Pacajes), een plaats in deze gemeente (in departement Pacajes)
 Comanche (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma, valt bestuurlijk gezien onder Stephens County
 Comanche (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas, valt bestuurlijk gezien onder Comanche County
 Comanche County (Kansas), een county in de Amerikaanse staat Kansas
 Comanche County (Oklahoma), een county in de Amerikaanse staat Oklahoma

Films:
 Comanche (1956), een film van George Sherman met Dana Andrews
 Comanche (2000), een film uit 2000 van Burt Kennedy
 Comanche Station, een film uit 1960 van Budd Boetticher
 Comanche Territory, een film uit 1950 van George Sherman